Selbach kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Selbach (kommun), Rio Grande do Sul,

Tyskland 

 Selbach (Sieg) – kommun i Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Brasilienförgreningar